NBH steht für:
 Nemzetbiztonsági Hivatal, ungarischer Inlandsgeheimdienst
 „No Break Here“, C1-Steuerzeichen nach ISO 8859
 Nambucca Heads Airport (IATA-Code), Flugplatz von Nambucca Heads (New South Wales), Mid North Coast, New South Wales

nbh steht für:
 Ngamo (ISO-639-3-Code), tschadische Sprache

Abkürzung